Xiaoshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaoshi (häradshuvudort), Liaoning, 
 Xiaoshi (socken), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar